RFD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Greater Rockford, Rockford (Illinois), Stati Uniti